Hajdemo se voljeti 2 (srpski: Хајде да се волимо 2), srpski film.

Lepa Brena i njen sastav Slatki greh smješteni su na jednom od jadranskih otoka na radnom odmoru, dok se tamo priprema natjecanje vatrogasaca amatera. Iz nepoznatog razloga u novinama iziđe pogrešan oglas kojim skupina traži specijalnog gosta na koncertu i da se audicija priprema na otoku. Za sve vrijeme profesori raspravljaju srpsko-hrvatska pitanja. Ovaj smiješan nastavak tada je već zacementirao status Lepe Brene kao najpoznatije i obožavane folk dive s prostora bivše Jugoslavije, ali i šire regije. 

Srbijanski filmovi 1980-ih